Óbecse: vajdasági város Bácskában, a Tisza partján
 Törökbecse: vajdasági város Óbecsével átellenben a Tisza bánáti oldalán
 Becse, keresztnév